Au cours du temps, le dieu Ptah a existé sous plusieurs formes dans l'Égypte antique:

 En Sokaris, dit aussi Ptah-Sokar-Osiris, au Moyen Empire ;
 En Taténen, dit aussi Ptah-Ta(te)nen, également au Moyen Empire ;
 En Ptah-Sokar-Osiris ;
 En Ptah-Patèque à la Basse époque ;
 En Apis ;
 En Héphaïstos par les Grecs ;
 En Vulcain par les Romains.

Index égyptologique